Lewiston může být:

 Lewiston (Idaho) – město v Idahu ve Spojených státech amerických
 Lewiston (Maine) – město v Maine ve Spojených státech amerických
 Lewiston (New York) – město v New York ve Spojených státech amerických
 Lewiston (Utah) – město v Utahu ve Spojených státech amerických